Sonid-Banner steht für folgende Verwaltungseinheiten in der Inneren Mongolei:

 Linkes Sonid-Banner
 Rechtes Sonid-Banner